

Wydarzenia 

 Ptolemeusz II Filadelfos został królem Egiptu
 Filetajros Pergameński ogłosił się władcą Pergamonu

Zmarli 
 Ptolemeusz I Soter, król Egiptu